MF poate fi:

 Saint Martin (Franța), codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .mf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Saint Martin (Franța)
 Mayotte, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Ministerul de Finanțe, minister în România